Jorma Peltonen (né le  à Tampere en Finlande — mort le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier

Biographie

Carrière 
En 1988, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 60. Son maillot floqué du numéro 16 est retiré de l'équipe d'Ilves.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1962-1963 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || 7 || 4 || 11 || 12 || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || 14 || 14 || 28 || 12 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Ilves || SM-sarja
|| 5 || 1 || 5 || 6 || 0 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Ilves || SM-sarja
|| 20 || 28 || 11 || 39 || 14 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || Ilves || SM-sarja
|| 20 || 11 || 20 || 31 || 16 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Ilves || SM-sarja
|| 20 || 18 || 20 || 38 || 10 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || Ilves || SM-sarja
|| 22 || 23 || 35 || 58 || 8 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Ilves || SM-sarja
|| 21 || 18 || 41 || 59 || 13 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Ilves || SM-sarja
|| 31 || 21 || 18 || 39 || 21 || 10 || 8 || 4 || 12 || 6
|-
| 1971-1972 || Ilves || SM-sarja
|| 31 || 28 || 35 || 63 || 12 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Ilves || SM-sarja
|| 36 || 19 || 24 || 43 || 34 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Ilves || SM-sarja
|| 35 || 26 || 27 || 53 || 24 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Ilves || SM-sarja
|| 36 || 21 || 27 || 48 || 20 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || EV Zoug || LNB
|| 28 || 35 || 53 || 88 || - || - || 23 || 23 || 46 || -
|-
| 1976-1977 || EV Zoug|| LNA
|| 28 || 15 || 20 || 35 || - || || || || ||
|-
| 1977-1978 || HC Val Pusteria Wolves || Série A
|| 32 || 37 || 24 || 61 || 10 || || || || ||
|-
| 1978-1979 || HC Viège || LNB
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1979-1980 || HC Viège || LNB
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1980-1981 || Jokerit || SM-liiga
|| 13 || 4 || 9 || 13 || 2 || || || || ||
|-
| 1981-1982 || Lukko || SM-liiga
|| 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || ||

|| 313 || 235 || 281 || 516 || 196 || || || || ||

En équipe nationale 

| 1964|| Jeux olympiques || 8|| 1|| 1|| 2|| 0|| align="left" | 
|- 
| 1966|| Championnat du monde || 7|| 2|| 2|| 4|| 0 ||align="left" | 
|-
| 1967|| Championnat du monde || 6|| 1|| 1|| 2|| 2 ||align="left" | 
|- 
| 1968|| Jeux olympiques || 8|| 2|| 3|| 5|| 6|| align="left" | 
|- 
| 1969|| Championnat du monde|| 10|| 3|| 4|| 7|| 4||align="left" | 
|-
| 1970|| Championnat du monde || 10|| 3|| 3|| 6|| 2 ||align="left" | 
|-
| 1972|| Jeux olympiques || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| align="left" | 
|- 
| 1974|| Championnat du monde|| 9|| 1|| 5|| 6|| 4||align="left" | 
|-
| 1975|| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 0 ||align="left" | 
|-

Notes et références 

Naissance en janvier 1944
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur du HC Viège
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Lukko Rauma
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Décès en avril 2010
Décès à 66 ans
Décès à Tampere